Хой:
 Хой — місто в Ірані, остан Західний Азербайджан.
 Хой — шахрестан в Ірані, остан Західний Азербайджан, центр — місто Хой.
 Нам Х'юн Хой (хангиль:남 현희, 29 вересня 1981) — південнокорейська фехтувальниця, олімпійська медалістка. 
 Хой-Кая (тюрк. хой — вівця) (Крим) — група схожих на вежі скель, серед яких виділяється «голова Катерини Другої» (інша назва — Голова воїна).
 Ляо Хой (кит. 廖辉, 5 жовтня 1987) — китайський важкоатлет, олімпійський чемпіон. 
 Чжан Хой Чжан Хвей (кит. 张会, 8 березня 1988) — китайська ковзанярка, що спеціалізується в шорт-треку, олімпійська чемпіонка. 
 Пай-Хой — старий, дуже зруйнований гірський кряж в центрі Югорського півострова, має довжину близько 200 км .
 Юрій Хой (справжнє ім'я — Юрій Миколайович Клинських) - соліст радянської панк-групи Сектор Газа. 
 Томас Хой (, біля 1750 - 1 травня 1822) — англійський ботанік і селекціонер.